Alexandre Berthier peut désigner :
 Alexandre Berthier (1638–1708), capitaine de l'armée française ;
 Louis-Alexandre Berthier (1753–1815), prince de Wagram et militaire français ;
 Alexandre Berthier de Wagram (1836–1911), prince de Wagram, petit-fils du précédent.